

France 
 Le Terme, un lieu-dit de la commune de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne (France).
 Château Marquis de Terme, domaine viticole situé à Margaux en Gironde.

Italie 
Terme (qui signifie thermes en italien) est un élément du nom de nombreuses communes d'Italie.
 Abano Terme, commune de la province de Padoue en Vénétie
 Acquasanta Terme, commune de la province d'Ascoli Piceno en Marches
 Acqui Terme, commune de la province d'Alexandrie dans le Piémont
 Agliano Terme, commune de la province d'Asti dans le Piémont
 Alì Terme, commune de la province de Messine en Sicile
 Angolo Terme, commune de la province de Brescia en Lombardie
 Arta Terme, commune de la province d'Udine en Frioul-Vénétie Julienne
 Battaglia Terme, commune de la province de Padoue en Vénétie
 Caramanico Terme, commune de la province de Pescara dans les Abruzzes
 Casamicciola Terme, commune de la province de Naples en Campanie
 Casciana Terme, commune de la province de Pise en Toscane
 Castel San Pietro Terme, commune de la province de Bologne en Émilie-Romagne
 Castrocaro Terme e Terra del Sole, commune de la province de Forlì-Césène en Émilie-Romagne
 Chianciano Terme, commune de la province de Sienne en Toscane
 Contursi Terme, commune de la province de Salerne en Campanie
 Darfo Boario Terme, commune de la province de Brescia en Lombardie
 Galzignano Terme, commune de la province de Padoue en Vénétie
 Gambassi Terme, commune de la province de Florence en Toscane
 Garniga Terme, commune de la province autonome de Trente dans le Trentin-Haut-Adige
 Gaverina Terme, commune de la province de Bergame en Lombardie
 Lamezia Terme, ville de la province de Catanzaro en Calabre
 Levico Terme, commune de la province autonome de Trente dans le Trentin-Haut-Adige
 Miradolo Terme, commune de la province de Pavie en Lombardie
 Montecatini Terme, commune de la province de Pistoia en Toscane
 Montegrotto Terme, commune de la province de Padoue en Vénétie
 Porretta Terme, commune de la province de Bologne en Émilie-Romagne
 Rapolano Terme, commune de la province de Sienne en Toscane
 Recoaro Terme, commune de la province de Vicence en Vénétie
 Riolo Terme, commune de la province de Ravenne en Émilie-Romagne
 Salsomaggiore Terme, commune de la province de Parme en Émilie-Romagne
 San Giuliano Terme, ville de la province de Pise en Toscane
 San Pellegrino Terme, commune de la province de Bergame, en Lombardie
 Santa Cesarea Terme, commune de la province de Lecce dans les Pouilles
 Sant'Orsola Terme, commune de la province autonome de Trente dans le Trentin-Haut-Adige
 Telese Terme, commune de la province de Bénévent en Campanie
 Terme Vigliatore, commune de la province de Messine en Sicile
 Vallio Terme, commune de la province de Brescia en Lombardie
 Palais Massimo alle Terme, édifice du  situé à Rome près des Thermes de Dioclétien.

Turquie 
 Terme, ville et district de la province de Samsun en Turquie.